Harsányi Gábor (1945–) színész
 Harsányi Gábor (1978–) közgazdász
 Harsányi Gábor, (?) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára, az Elektronikai Technológia Tanszék tanszékvezetője